Kunc ist eine slawische Schreibweise des Personennamens Kunz

Familienname 
 Aloys Kunc (1832–1895), französischer Komponist und Organist
 Aymé Kunc (1877–1958), französischer Komponist und Klavierpädagoge
 Balcer Kunc (um 1580–nach 1642), Bildhauer in Krakau
 Božidar Kunc (1903–1964), kroatischer Komponist und Pianist
 Milan Kunc (* 1944), tschechischer Maler
 Mitja Kunc (* 1971), slowenischer Skiläufer
 Pierre Kunc (1865–1941), französischer Organist und Komponist

KUNC steht für:
 KUNC, Radiosender

Siehe auch:
 Kunz
 Kuntz